Коста Филипов Иванов е български резбар, един от последните представители на Дебърската художествена школа.

Биография 

Коста Филипов е роден в 1894 година. По произход е от дебърското село Осой, Западна Македония. Баща му е майсторът резбар Филип Иванов от рода Филипови. Коста Филипов учи и работи при баща си, който след 1910 година оглавява родовата тайфа. В 1936 - 1937 година Коста Филипов изработва иконостаса и владишкия трон за Зографския метох „Свети цар Борис“ в Пловдив. Заедно с Петър Йосифов и Евтим изработват иконостаса за църквата „Свети Мина“ в Кюстендил, завършена в 1933 година.

При инцидент получава рана на петата и умира в 1948 година.

Родословие

Бележки 

Български дърворезбари
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Осой
Филипови